Oswego (Carolina do Sul)
Oswego (Illinois)
Oswego (Kansas)
Oswego (Nova Iorque)

Desambiguação